

Волчиха — присілок, Каргасоцький район, Томська область
 Волчиха — село, районний центр, Алтайський край